Karl Garbe ist der Name folgender Personen:

* Karl Garbe (Politiker) (1897–1929), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen
 Karl Garbe (Journalist) (1927–2019), deutscher Journalist und Schriftsteller